Bussard steht für:

 ein Vogel der Gattung Bussarde
 SMS Bussard, Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 Bussard (Schiff, 1906), ein ehemaliger Tonnenleger, seit 1980 Museumsschiff in Kiel
 Bussard (Schiff, 1940), ein Schleuderschiff der deutschen Luftwaffe
 Pützer Bussard, ein deutsches Schulflugzeug
 Sektkellerei Bussard bzw. ihre heute von Schloss Wackerbarth vertriebene Marke Bussard
 Bussard (Einheit), ein französisches Volumenmaß
 Dietrich DP II a Bussard, ein Schul- und Sportflugzeug der 1920er Jahre

Bussard ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Bussard (1863–1946), deutscher Opernsänger
 Jean-François-Marcellin Bussard (1800–1853), Schweizer Politiker und Rechtswissenschaftler
 Robert W. Bussard (1928–2007), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Busard
 Buzzard